Иван Тро́ицкий: Троицкий, Иван Гаврилович (1858—1929) — российский богослов, педагог, гебраист и библиотекарь.
 Троицкий, Иван Егорович (1832—1901) — церковный историк-византинист.
 Троицкий, Иван Иванович (1903—1957) — советский военный деятель, генерал-майор.